Il doppio femminile  del Canada Masters 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Katarina Srebotnik e Ai Sugiyama erano le detentrici del titolo, ma la Srebotnik quest'anno non ha partecipato.
Solo la Sugiyama ha partecipato facendo coppia con Ayumi Morita, ma ha perso nei quarti contro Květa Peschke e Rennae Stubbs.

Cara Black e Liezel Huber hanno battuto in finale 6–1, 6–1  Marija Kirilenko e Flavia Pennetta.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Cara Black /  Liezel Huber (campionesse)
  Květa Peschke /  Rennae Stubbs (semifinali)
  Viktoryja Azaranka  /  Shahar Peer (secondo turno, ritiro per dolori addominali della Azaranka)
   Yung-jan Chan  /   Bethanie Mattek (secondo turno, ritiro per infortunio della Mattek)

  Tat'jana Puček /  Anastasija Rodionova (quarti)
  Vania King /  Alla Kudrjavceva (secondo turno)
  Elena Vesnina /  Vera Zvonarëva (semifinali, ritiro per infortunio alla Zvonarëva)
  Eva Hrdinová /  Vladimíra Uhlířová (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2008